Гаплогруппа A:
 Гаплогруппа A (мтДНК)
 Гаплогруппа A (Y-ДНК)